

Топоніми 
 Коґа (古河) — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Коґа — місто в Японії, в префектурі Фукуока.
 Коґа (甲賀) — інша назва міста Кока префектури Сіґа, в Японії.

Персоналії 
 Коґа — японське прізвище.